Dit is een lijst van planetoïden 99601-99700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (99601) - || 2002 GW45 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99602) - || 2002 GE46 || 2 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99603) - || 2002 GM46 || 2 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99604) - || 2002 GZ49 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99605) - || 2002 GR51 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99606) - || 2002 GZ52 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99607) - || 2002 GO53 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99608) - || 2002 GN54 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99609) - || 2002 GQ57 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99610) - || 2002 GS66 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99611) - || 2002 GL68 || 8 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99612) - || 2002 GN71 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99613) - || 2002 GV71 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99614) - || 2002 GW71 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99615) - || 2002 GW76 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99616) - || 2002 GX79 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99617) - || 2002 GF82 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99618) - || 2002 GO82 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99619) - || 2002 GD84 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99620) - || 2002 GP85 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99621) - || 2002 GT86 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99622) - || 2002 GD88 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99623) - || 2002 GZ88 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99624) - || 2002 GB89 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99625) - || 2002 GJ91 || 9 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99626) - || 2002 GT91 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99627) - || 2002 GK93 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99628) - || 2002 GD95 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99629) - || 2002 GR96 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99630) - || 2002 GB99 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99631) - || 2002 GG102 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99632) - || 2002 GT103 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99633) - || 2002 GV103 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99634) - || 2002 GN105 || 11 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99635) - || 2002 GT106 || 11 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99636) - || 2002 GF107 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99637) - || 2002 GY107 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99638) - || 2002 GV109 || 11 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99639) - || 2002 GE131 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99640) - || 2002 GU140 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99641) - || 2002 GN142 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99642) - || 2002 GM151 || 14 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99643) - || 2002 GE158 || 13 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99644) - || 2002 GF159 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99645) - || 2002 GE165 || 14 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99646) - || 2002 GE170 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99647) - || 2002 GC178 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99648) - || 2002 HR || 16 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99649) - || 2002 HG1 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99650) - || 2002 HF2 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99651) - || 2002 HB4 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99652) - || 2002 HD4 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99653) - || 2002 HO4 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99654) - || 2002 HP4 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99655) - || 2002 HL6 || 18 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99656) - || 2002 HD9 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99657) - || 2002 HG9 || 16 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99658) - || 2002 HV9 || 17 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99659) - || 2002 HW11 || 29 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99660) - || 2002 HY11 || 29 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99661) - || 2002 HL13 || 22 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99662) - || 2002 HS13 || 21 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99663) - || 2002 HS15 || 17 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99664) - || 2002 HK16 || 18 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99665) - || 2002 HW16 || 18 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99666) - || 2002 HQ17 || 30 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99667) - || 2002 JO1 || 3 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99668) - || 2002 JW4 || 5 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99669) - || 2002 JE5 || 5 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99670) - || 2002 JK6 || 6 maart 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99671) - || 2002 JE7 || 3 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99672) - || 2002 JA8 || 6 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99673) - || 2002 JP9 || 6 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99674) - || 2002 JN11 || 4 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99675) - || 2002 JM12 || 5 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99676) - || 2002 JR12 || 6 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99677) - || 2002 JC15 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99678) - || 2002 JH15 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99679) - || 2002 JK15 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99680) - || 2002 JS16 || 6 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99681) - || 2002 JU18 || 7 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99682) - || 2002 JL20 || 7 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99683) - || 2002 JX20 || 8 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99684) - || 2002 JZ20 || 8 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99685) - || 2002 JH21 || 8 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99686) - || 2002 JO22 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99687) - || 2002 JY23 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99688) - || 2002 JR24 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99689) - || 2002 JB26 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99690) - || 2002 JL26 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99691) - || 2002 JP27 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99692) - || 2002 JS27 || 8 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99693) - || 2002 JV27 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99694) - || 2002 JR29 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99695) - || 2002 JS29 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99696) - || 2002 JC30 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99697) - || 2002 JX31 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99698) - || 2002 JY31 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99699) - || 2002 JD34 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99700) - || 2002 JN34 || 9 maart 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten